Humane (чит. Умани; ) — может означать:

  — финская группа, основанная в 2004 году.
  — холм в Зимбабве.
 Humane — американский стартап, основанный бывшими сотрудниками Apple.

См. также 
 Humane Informatics

Примечания